Hyllested Sogn henviser til flere artikler:
 Hyllested Sogn (Syddjurs Kommune) – et sogn i Syddjurs Kommune og i Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti
 Hyllested Sogn (Slagelse Kommune) – et sogn i Slagelse Kommune og i Skælskør Provsti